Otsego County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Otsego County, Michigan 
 Otsego County, New York